Брусиловы — старинный русский дворянский род. Семья восходит к концу XV столетия, где предки были выходцами из Речи Посполитой.

Они вели происхождение от известного польского дипломата и воеводы Адама Киселя, недруга Богдана Хмельницкого и противника вступления Войска Запорожского в русское подданство. Многие Брусиловы служили затем в российской армии XVIII и XIX столетий. Записан в VI часть родословной книги Орловской губернии.

Известные представители 
Из этого рода Брусиловых были: вятский губернатор, Брусилов, Николай Иванович и вологодский губернатор, писатель, Брусилов, Николай Петрович (1782—1849).

Описание герба 
Щит разделён горизонтально на две части, из коих в верхней в серебряном поле поставлено по одной башне красного цвета, а посередине на красной полосе изображён золотой крест. В нижней части в голубом поле находится серебряная палатка.

Щит увенчан дворянским шлемом и короной. Намёт на щите голубого и красного цвета, подложенный золотом. Герб внесён в Общий гербовник дворянских родов Российской империи, часть 7, 1-е отд., стр. 123.

Ссылки 
 Соколов Ю. В. Алексей Алексеевич Брусилов // Вопросы истории. 1988. № 11. С.80-97.

Литература